Une chaudière est un appareil de chauffage capable de déporter la chaleur produite à l'aide d'un fluide caloporteur.

 Québec, on désigne également par chaudière un contenant permettant de transporter un liquide, désigné également sous le vocable seau.

Toponymes



Rivière Chaudière, une rivière québécoise de la rive Sud du fleuve Saint-Laurent.
Rivière Chaudière (rivière Normandin), un affluent de la rivière Normandin, dans Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Chute des Chaudières sur la rivière des Outaouais entre Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec).
Pont de la Chaudière, enjambant la rivière des Outaouais à la hauteur des Chutes des Chaudières.
Terrasses de la Chaudière, un complexe immobilier de bureaux du gouvernement à Gatineau, au Québec.
Chutes-de-la-Chaudière (circonscription provinciale), une circonscription électorale québécoise dans la région de Chaudière-Appalaches.
Les Chutes-de-la-Chaudière était une municipalité régionale de comté ayant existé entre le  et le .
Chaudière-Appalaches, une région administrative du Québec.
Les Chutes-de-la-Chaudière-Est, un des trois arrondissements de la Ville de Lévis.
Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest est un des trois arrondissements de la Ville de Lévis.

La Chaudière, une commune française, située dans la Drôme

Navires 
  de la Marine royale du Canada (1943-1946).
  de la Marine royale du Canada et des Forces canadiennes (1959-1974).

Divers
Le Régiment de la Chaudière, régiment d'infanterie de réserve des Forces armées canadiennes